Э́дриан Пол Хью́итт (; род. 29 мая 1959 года, Лондон, Англия) — британский актёр. Известен главным образом по роли Дункана Маклауда в телесериале «Горец» и фильмах «Горец: Конец игры» и «Горец: Источник».

Биография 
Эдриан Пол родился 29 мая 1959 года в Лондоне. Имеет английские корни по отцу и итальянские по матери.

Сценическим искусством начал увлекаться ещё в школьные годы, принимая участие в различных театральных постановках и других школьных мероприятиях. В детстве профессионально занимался футболом, учился в школе хореографии. В 1979 году двадцатилетний Эдриан получил первый приз в конкурсе «Мог бы твой парень стать моделью?» с формулировкой: «За самобытность, индивидуальность и сексуальное обаяние».

В то же время он подписывает контракт, после чего он отправился в турне по Европе. Знакомые посоветовали ему заняться танцами. Хореографии он обучался в Париже в течение трёх лет, одновременно занимаясь в театральной студии, брал уроки актёрского мастерства.

Получив определённые навыки, Эдриан отправился в Голливуд, где преподавал хореографию детям, параллельно подыскивая себе работу в качестве актёра. Свою первую роль Эдриан сыграл в сериале «Династия 2: Семья Колби» в 1985 году. Он исполнил эпизодическую роль русского танцора балета Николая Ростова. В 1987 году он принял участие в бродвейском шоу «Хвастуны».

В конце 1980-х его кинокарьера начинает набирать обороты. В 1989 году он снимается в фильме «Маска Красной смерти» (экранизация известной новеллы Эдгара По). Фильм был тепло встречен критиками: на сайте Rotten Tomatoes он получил 67 % положительных рецензий.

В начале 1990-х встаёт вопрос о продолжении фильма «Горец». К тому времени вышел фильм 1986 года и его менее успешное продолжение — «Горец 2: Оживление» (1990). Из-за неудачной попытки продолжения сценарий для третьей части был переработан в пилотный выпуск сериала. В 1992 году вышла первая серия телесериала «Горец» под названием «Сбор». Герой Эдриана — Дункан Маклауд — получил собственную историю. Звезда первых двух фильмов Кристофер Ламберт принял участие в качестве приглашённой звезды, вернувшись к роли Коннора Маклауда — по сценарию, родственника и учителя Дункана. Сериал был популярен и выдержал 6 сезонов (всего было снято 119 серий).

На волне популярности сериала было снято два продолжения фильма — «Горец 3: Последнее измерение» и «Горец 4: Конец игры». Оба фильма являются прямым продолжением первой части, игнорируя события второй, причём последний является кроссовером фильма и сериала (герои фильма были объединены с героями сериала). Фильмы не получили положительных отзывов и провалились в прокате.

Работая над «Горцем», Пол получил навыки режиссёра, сценариста и продюсера: он выпустил несколько частей сериала, выступил продюсером фильма «Звёздный охотник» в 2001 году и выпустил телевизионное продолжение «Горца» в 2007 году — «Горец: Источник».

Снимался в фильмах Александра Невского «Московская жара» и «Чёрная роза».

Личная жизнь 
С 1990 по 1997 год Эдриан Пол был женат на актрисе и фотомодели Мелани Пол. Причиной развода, помимо отсутствия детей, стала активная деятельность Эдриана Пола в организованном им на собственные средства благотворительном фонде помощи детям PEACE. Пол, который очень любил свою супругу, признавал, что вместе они проводили не более трёх месяцев в году — всё остальное время было посвящено съёмкам сериала «Горец», которые проходили в Канаде и Париже.

Позже долгое время встречался с Александрой Тонелли, от которой у него трое детей: Анжелика Валентина Роуз (2010), Ройс Пол (2012) и Севен (2020).

Эдриан Пол назвал свой фан-клуб «МИР», члены которого проповедовали мир на всей планете и в душе каждого отдельного человека. Под руководством актёра клуб регулярно перечислял деньги на благотворительные нужды.

Эдриан Пол не только актёр, но и член ассоциации каскадёров, поэтому львиную долю трюков он старается выполнять сам. Любимые эпизоды актёра — поединки на мечах, саблях, шпагах. В течение семи лет Эдриан Пол изучал кунг-фу, муай-тай, тхэквондо и бокс. Специально для исполнения роли Дункана Маклауда он прошел курс тренировок с японской катаной. Превосходная физическая форма Эдриана Пола — результат диеты, которую он для себя разработал, и регулярные занятия спортом.

Пол говорит на трех языках, помимо английского: итальянский он знал от матери, французский учил в школе и совершенствовал в Париже, а с помощью отца освоил кокни — особый лондонский диалект.

Любимая музыка Эдриана Пола: Моцарт, регги и Enigma.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Official website